Yonnick Flot est un journaliste, scénariste, et auteur dramatique.

Biographie 
 
Yonnick Flot a poursuivi des études littéraires et théâtrales à la Sorbonne, de langues à l’École nationale des langues orientales de Paris et à l’université de Cambridge.

Chef du service Culture de l’AFP, journaliste à France Inter, Le Film français, Le Technicien du film, rédacteur en chef des publications du Festival de Cannes. Membre de la Commission d’avances sur recettes (CNC). Il a par ailleurs été délégué général d'UniFrance Films, organisme de promotion du cinéma français à l'étranger.

Professeur à l’Essec (économie et esthétique du cinéma). Chargé de cours à la Sorbonne (Institut d’études théâtrales), conseiller artistique des Cinémas d’Art et essai, il a écrit plusieurs livres sur le cinéma et l’audiovisuel. Les deux derniers ont été publiés aux éditions Séguier : "La Vie des roducteurs" et "La Vie des productrices".

Scénariste 
 Cinéma : 
 Le  Pouvoir, de Serge Leroy, avec Nicole Garcia et Philippe Noiret
 Au nom du fils, de Gérard Blain
 Télévision : 
 La Femme de mon meilleur ami (Roger Pradines TF1)
 Le Blé en herbe (Serge Meynard Antenne 2)
 Directeur de collection des adaptations Colette (Antenne 2)
 Marie et Madeleine, de Joyce Bunuel (TF1)
 Théâtre :
 Metteur en scène et adaptateur d’Oscar Wilde, Tchekhov, Gogol, Anouilh.
 Auteur : «  L’Assassine » (Éditions Proverbe), 
 Je m’appelle Marilyn : mise en scène de Smaïn, Petit Théâtre des Variétés (Paris 2008), mise en scène de Miguel Doucet, avec Pénélope Jolicoeur, Maryève Alary et Marie Ève Tardy, Théâtre Prospero (Montréal 2009)

Scénariste français de cinéma
Journaliste français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)